Artus Gouffier peut faire référence à :
 Artus Gouffier de Boisy (1475-1519), diplomate français ;
 Artus Gouffier de Roannez (1627-1696), lieutenant général et pair de France.

Voir aussi 

 Famille Gouffier